

Patronyme 
Abadi, al Abadi ou al-Abadi peut désigner :
 Ern al Abadi, écrivain arabe ;
 Haïder al-Abadi, homme d'État irakien ;
 Martín Abadi, informaticien argentin ;
 Moussa Abadi, juif syrien, médiéviste, homme de théâtre et de radio ;
 Odette Abadi (1914-1999), médecin et résistante française ;
 Paula Abadi, plus connue sous le nom de Paula Jacques, animatrice, productrice de radio française et écrivaine ;
 Sou Abadi, réalisatrice et monteuse française d'origine iranienne.

Prénom

Autres 
 Place Moussa-et-Odette-Abadi, une voie située dans le quartier de Bercy du 12e arrondissement de Paris
 Abadi, langue océanienne de Papouasie-Nouvelle-Guinée